Linux DC++ или linuxdcpp — клиент файлообменной сети Direct Connect для ОС Linux.

Является портированной версией популярного клиента для Microsoft Windows — DC++. По сравнению с ней портированная программа обладает меньшим количеством функций и возможностей. В качестве GUI-инструментария использован GTK+.

Linux DC++ на ядре 705 имеет многопоточное скачивание и является одним из самых популярных и стабильных DC-клиентов для linux.

См. также 
 DC++
 Valknut
 EiskaltDC++
 FlylinkDC++
 Direct Connect
 Advanced Direct Connect

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на Launchpad
 Пакеты для установки ПО для ОС Debian

Свободные файлообменные клиенты
DC-клиенты
DC++-клиенты
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL